Bělohlávek (doslova „mající bílou hlavu“) může být:
 Bělohlávek (hřib) – lidový název bílé formy hřibu smrkového
 Moravský bělohlávek – plemeno holubů
 Bělohlávek (přítok Brtnice) – levostranný přítok řeky Brtnice v okrese Jihlava

české příjmení
 Hermann Bielohlawek (1861–1918) – rakouský politik
 Jiří Bělohlávek (1946–2017) – český dirigent
 Miloslav Bělohlávek (1923–2006) – český historik a archivář, plzeňský rodák
 Václav Bělohlávek (1870–1967) – český katolický duchovní, básník a překladatel

 Romana Bělohlávková (* 1965) – česká dětská lékařka a politička KDU-ČSL

Podobná příjmení 
 Bělobrádek
 Pavel Bělobrádek